Blanca de Inglaterra, LG (Castillo de Peterborough, primavera de 1392 - Haguenau, 22 de mayo de 1409), también conocida como Blanca de Lancaster, era miembro de la Casa de Lancaster, sexta y penúltima hija de l rey Enrique IV de Inglaterra y de su primera esposa, María de Bohun.

Familia 
Nacida en el castillo de Peterborough (ahora en Cambridgeshire), Blanca fue la sexta de los siete hijos de Enrique de Lancaster y de María de Bohun. Al momento del nacimiento de Blanca, Enrique era conde de Derby y, gracias a su matrimonio, conde de Northampton y de Hereford; como el único hijo varón con vida de Juan de Gante y Blanca de Lancaster, era el heredero al ducado de Lancaster. Blanca recibió su nombre en honor a su abuela paterna.

La madre de Blanca falleció el 4 de junio de 1394 en el castillo de Peterborough después de dar a luz a su última hija, Felipa. Cinco años más tarde, el 30 de septiembre de 1399, el padre de Blanca depuso a su primo, Ricardo II de Inglaterra, y usurpó el trono. Tres años más tarde, en 1402, su padre se casó en segundas nupcias con Juana de Navarra, hija del rey Carlos II de Navarra y viuda del duque Juan VI de Bretaña. No nacieron hijos de su segundo matrimonio.

Matrimonio 

Como rey, Enrique IV quiso entablar alianzas importantes para mantenerse en el trono y legitimar su reinado. Uno de los aliados necesarios era el rey Roberto de Alemania, que también había ascendido al trono tras la deposición de su predecesor: un matrimonio entre el hijo mayor de Roberto, Luis, y la hija mayor de Enrique IV, Blanca, pronto fue arreglado.

El contrato matrimonial fue firmado el 7 de marzo de 1401 en Londres; la dote de la novia estaba fijada en 40.000 nobles. El matrimonio entre Blanca y Luis tomó lugar un año más tarde, el 6 de julio de 1402, en la catedral de Colonia, Alemania. La dote de Blanca incluía la corona real más antigua de Inglaterra. A pesar de ser un matrimonio político, se dice que fue uno feliz. Cuatro años después, el 22 de junio de 1406 en Heidelberg, Blanca dio a luz a un hijo llamado Roberto, como su abuelo paterno.

En 1408, Blanca fue nombrada miembro de la Orden de la Jarretera. Un año más tarde, embarazada de su segundo hijo, falleció de fiebres en Haguenau, Alsacia y fue enterrada en la iglesia de Santa María (actualmente la iglesia de San Gil) en Neustadt, en el Palatinado.

Su viudo se convirtió en elector palatino como Luis III en 1410 tras la muerte de su padre, el rey Roberto, y en 1417 se casó con Matilde de Saboya, hija de Amadeo, príncipe de Acaya y miembro de la Casa de Saboya, con quien tuvo seis hijos. El hijo de Blanca, Roberto (apodado el Inglés) falleció a los 19 años en 1426, soltero y sin descendencia.

Ancestros

Referencias

Bibliografía 

 
 
 
 Walther Holtzmann: Dado englische Heirat Pfalzgraf Ludwigs III., en: Zeitschrift für dado Geschichte des Oberrheins Ningún 43 (1930), pp. 1–22.

Casa de Lancaster
Nacidos en Peterborough
Inglesas del siglo XIV
Inglesas del siglo XV
Nobles de Inglaterra del siglo XIV
Nobles de Inglaterra del siglo XV
Consortes de miembros de la casa de Wittelsbach
Enrique IV de Inglaterra